Piauí (staat), een staat in Brazilië
 Piauí (rivier in Piauí), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Piauí (rivier in Sergipe), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Sergipe